Кубок Европы по метаниям (в 2001—2004 — Европейский вызов по зимним метаниям, 2005—2015 — Кубок Европы по зимним метаниям) — международное командное соревнование по легкоатлетическим метаниям, ежегодно проводящееся Европейской легкоатлетической ассоциацией. Традиционно проходит в середине марта на открытом воздухе (как правило, в странах Южной Европы). К участию допускаются спортсмены как в составе команд, так и выступающие индивидуально. Первый турнир состоялся в 2001 году.

В программу Кубка Европы по метаниям входят толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: взрослые и молодёжь до 23 лет (с 2007 года).

История 
Кубок Европы по метаниям появился в 2001 году под названием Европейский вызов по зимним метаниям в интересах легкоатлетов-метателей. Зимний сезон в Европе проходит преимущественно в закрытых помещениях (манежах), в подавляющем большинстве из которых невозможно проводить соревнования по метанию диска, молота и копья. Таким образом, прежде представители этих дисциплин были вынуждены до 9 месяцев в году проводить в тренировочном режиме, ожидая первых летних соревнований. Новый турнир исправил это положение дел, став первым официальным стартом для метателей в зимний период.

В связи с ранними сроками местами проведения Кубка в основном становились курортные центры. Соревнования проходили в городах на побережье Средиземного, Адриатического и Чёрного морей, а также на Канарских островах.

С 2005 года турнир был переименован в Кубок Европы по зимним метаниям, а в 2016 году название сократилось до Кубок Европы по метаниям.

Наибольшее число индивидуальных побед в истории турнира (по 6) одержали эстонец Герд Кантер в метании диска и Кристиан Парш из Венгрии в метании молота.

Формат 
В соревнованиях принимают участие легкоатлеты, представляющие национальные федерации, входящие в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

Каждая страна может заявить максимум 2 человека в каждой дисциплине среди взрослых и 1 человека в молодёжной категории. Все показанные результаты переводятся в очки при помощи Международной таблицы перевода результатов ИААФ, которую в 1982 году разработал Божидар Спириев для сравнительного анализа различных видов лёгкой атлетики. В командный зачёт идёт по одному лучшему результату в каждой из четырёх дисциплин Кубка, по сумме очков определяются победители среди мужчин, женщин, мужчин до 23 лет, женщин до 23 лет.

При большом количестве участников в одном виде соревнования проходят в два потока: сначала в сектор выходят спортсмены с невысокими личными рекордами (группа B), а после них в борьбу вступают сильнейшие (группа A).

Розыгрыши

Рекорды соревнований 
Следующие результаты являются лучшими в истории Кубков Европы по метаниям.

Мужчины

Женщины

Победители командного зачёта

Мужчины

Мужчины до 23 лет

Женщины

Женщины до 23 лет

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по зимним метаниям